Гостиница Корё () — четвёртый по высоте небоскрёб Пхеньяна и вторая по размерам гостиница в столице. Находится в центре Пхеньяна.

Описание 
Гостиница включает в себя две 143-метровые башни по 40 этажей каждая. На вершинах обеих башен установлены вращающиеся рестораны. Гостиница была построена в 1985 году, открыта в 1986 году. В гостинице имеется 400 высококомфортабельных номеров, спортзал, магазин с сувенирами и кинотеатр. Вход в гостиницу представляет собой пасть нефритового дракона шириной 9 метров и украшен мозаикой из полудрагоценных камней.

См. также 
 Гостиница Рюгён
 Гостиница Янгакто

Примечания

Ссылки 
 Koryo Hotel
 Гостиница Корё в Пхеньяне

Небоскрёбы Пхеньяна
Гостиницы Пхеньяна
Небоскрёбы, построенные в 1985 году
Небоскрёбы высотой от 100 до 149 метров
Башни-близнецы
Гостиницы-небоскрёбы
Здания и сооружения с вращающимися ресторанами